Andriej Witaljewicz Łarkow (ros. Андрей Витальевич Ларьков; ur. 25 listopada 1989 w Zielonodolsku) – rosyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Dynamo Chanty-Mansyjsk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 15 grudnia 2007 roku, podczas zawodów juniorskich w rosyjskim mieście Syktywkar, gdzie zajął 83. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 6 lutego 2011 roku w Rybińsku, zajmując siódme miejsce w sztafecie. Indywidualnie zadebiutował 13 grudnia 2012 w Canmore, gdzie był siódmy na dystansie 15 km stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Ludzie urodzeni w Zielonodolsku